Le tournoi de tennis Family Circle est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1979, classée en catégorie Colgate Series, se dispute à Hilton Head du 9 au .

Tracy Austin remporte le simple dames. En finale, elle bat Kerry Reid, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Martina Navrátilová.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis Family Circle
 Saison 1979 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1979
Family Circle
Tennis aux États-Unis en 1979
Sport en avril 1979